7-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 5 по 12 апреля 1967 года в Сантусе (Бразилия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 5 апреля: Бразилия — Чили 3:0 (15:1, 15:8, 15:8).
 6 апреля: Уругвай — Парагвай 3:0 (15:9, 15:6, 15:7).
 7 апреля: Венесуэла — Чили 3:0 (17:15, 15:10, 15:3).
 8 апреля: Венесуэла — Уругвай 3:0 (15:3, 15:5, 15:1); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:4, 15:5, 15:4).
 9 апреля: Чили — Парагвай 3:2 (6:15, 15:12, 16:14, 14:16, 16:14).
 10 апреля: Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:1, 15:5, 15:5); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:5, 15:4, 15:11).
 11 апреля: Чили — Уругвай 3:1 (15:8, 15:11, 6:15, 16:14).
 12 апреля: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:7, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Марио Ги, Пауло Рассо, Зе Мария, Морено, Витор, Десио, Сержио Телис, Николау, Луис Эймар. Тренер — Жералдо Фагинао.

  Венесуэла: Луно, Агустин, Антонио, Освальдо, Рауль, Маркес, Алсдрабаль, Луис. Тренер — Хуан Хосе Родригес.

  Чили: Бланко, Уго Крисанте, Хайме Крисанте, Родович, Дель Валье, Гола, Эспосито, Гонсалес, Эскобар. Тренер — Альфредо Асейтуно.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1967 год в волейболе